Anatomia: el mentó (del llatí mentum, que té el mateix significat), és la prominència de la cara corresponent a la mandíbula inferior. També s'anomena barbeta.
 Antropologia: el mentó és el punt antropològic i craniomètric situat a l'extrem inferior de la línia mediana del mentó en una projecció lateral de la mandíbula.
 Entomologia: el mentó és la peça basal del llavi d'alguns insectes, com és el cas dels mastegadors.
 Biografia: Gai Juli Mentó, va ser un cònsol romà (431).